Битка при Солун може да се отнася до:
 Битка при Солун от 380 – победа на готите над римляните
 Битка при Солун от 995 – българска победа над византийците
 Битка при Солун от 1004 – българска победа над византийците
 Битка при Солун от 1014 – византийска победа над българите
 Първа битка при Солун от 1040 – българска победа над византийците
 Втора битка при Солун от 1040 – византийска победа над българите

Вижте също 
 Битка при Крета от 1009 – битка близо до Солун
 Плячкосване на Солун от 904 – плячкосване от арабската флота
 Обсада на Солун – списък с обсади

История на Солун